Guido hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Guido (nombre), nombre propio italiano de origen germánico. 

El nombre deriva del antiguo germánico Wido. La versión francesa e inglesa es Guy. Se trata de otra forma del nombre latino Vito.

Personas
Guido Bontempi, ciclista italiano retirado.
Guido Ceronetti, escritor y traductor italiano;
Guido de Arezzo, monje de la Edad Media que dio nombre las notas musicales;
Guido Kaczka, actor y conductor de televisión argentino;
Guido Molinari, pintor canadiense de la corriente abstracta;
Guido Münch, astrofísico mexicano;
Guido Pennelli, actor y cantante argentino, miembro del grupo Rock Bones
Guido Pizarro, Jugador de fútbol profesional.
Guido Reni, pintor italiano;
Guido Süller, actor argentino;
Guido van Rossum, creador del lenguaje Python;
Guido Westerwelle, político alemán;
Guy-Manuel de Homem-Christo, mitad del dúo francés Daft Punk
Hans Guido von Bülow, compositor, pianista y director de orquesta alemán;
José María Guido, abogado, senador y presidente argentino (1910-1975);
Tomás Guido, general argentino (1788-1866);

Otros usos
Guido (argot), término para la clase obrera ítalo-estadounidense.

Referencias